Just Dance kan syfta på:

 Just Dance – en poplåt av Lady Gaga från 2008 med Colby O'Donis som gästartist
 Just Dance (Nilla Nielsen) – en singelskiva av Nilla Nielsen, utgiven 2009
 Just Dance (spelserie) – en TV-spelsserie i genren dansspel utvecklad av Ubisoft
 Just Dance (TV-spel) – ett dansspel till Wii utvecklad av Ubisoft